Municipio de South Lebanon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Lebanon (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de South Lebanon (condado de Lebanon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lebanon.